Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Georgia, nach dem US-Bundesstaat Georgia:

USS Georgia (BB-15), ein Schlachtschiff der Virginia-Klasse, in Dienst von 1906 bis 1920
USS Georgia (SSGN-729), ein U-Boot der Ohio-Klasse, in Dienst seit 1984

Georgia